Louise Michel peut faire référence à :
 Louise Michel (1830-1905), une militante anarchiste ;
 Louise Michel, une station de métro qui porte son nom ;
 Louise Michel, un navire qui porte son nom ;
 Louise Michel, un téléfilm réalisé en 2009 ;
 
 
 Louise Michel, une des victimes du tueur en série Martin Dumollard en 1860.
 Louise-Michel, une comédie française réalisée en 2007.